Puput (Simpang Katis), een plaats in Indonesië
Puput (Jebus), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing